Gonzalo de Borbón puede referirse a dos miembros varones de la casa real española:

 Gonzalo de Borbón y Battenberg (1914-1934), hijo menor de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg;
 Gonzalo de Borbón y Dampierre (1937-2000), segundogénito de Jaime de Borbón y Battenberg y Emanuela de Dampierre.

Gonzalo de Borbon